Hahneberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Hahneberg (Reinhardswald), 461 m, im Reinhardswald, nahe Gottsbüren (Trendelburg), Gutsbezirk Reinhardswald, Landkreis Kassel, Hessen
 Hahneberg (Neusalza-Spremberg), 410 m, im Oberlausitzer Bergland, bei Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hahneberg (Berlin-Staaken), 87,6 m, in Berlin-Spandau, mit Fort Hahneberg
 Hahneberg (Dresden), ein etwa 30 Meter hoher Höhensprung, der orographisch rechts der Weißeritz den Talhang des Plauenschen Grundes bis zur Dresdner Südvorstadt fortsetzt

Siehe auch:
 Hahnberg
 Hahnenberg
 Haneberg
 Hanenberg